Jackal (sciacallo in lingua inglese) può indicare:

 Jackal – veicolo militare britannico
 Jackal – videogioco del 1986
 Jackal – nome originale di Sciacallo, personaggio della Marvel Comics
 Jackal – personaggio di Ken il guerriero
 Jackal – gruppo musicale danese
 Jackal – gruppo musicale canadese

Pagine correlate 
Jackals
The Jackal
HMS Jackal